Der Speerwurf der Männer bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 2014 wurde am 14. und 17. August 2014 im Letzigrund-Stadion von Zürich ausgetragen.

In diesem Wettbewerb errangen die finnischen Speerwerfer mit Gold und Bronze zwei Medaillen. Europameister wurde der Olympiazweite von 2012 Antti Ruuskanen.Rang zwei belegte der tschechische Titelverteidiger, der Olympiadritte von 2012 und amtierende Weltmeister Vítězslav Veselý.Bronze ging an den Weltmeister von 2007, Vizeweltmeister von 2013, Olympiadritten von 2008, Vizeeuropameister von 2006 und EM-Dritten von 2010 Tero Pitkämäki.

Rekorde

Bestehende Rekorde 

Der bestehende EM-Rekord wurde bei diesen Europameisterschaften nicht erreicht. Die größte Weite erzielte der finnische Europameister Antti Ruuskanen, der im Finale mit 88,01 m eine neue Europajahresbestleistung aufstellte, womit er 1,71 m unter dem Rekord blieb. Zum Welt- und Europarekord fehlten ihm 10,47 m.

Rekordverbesserung 
Es wurde ein neuer Landesrekord aufgestellt:
80,46 m – Matija Kranjc (Slowenien), Qualifikation am 14. August (Gruppe A), erster Versuch

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
32 Wettbewerber traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Vier von ihnen (hellblau unterlegt) übertrafen die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug von 81,00 m. Damit war die Mindestzahl von zwölf Finalteilnehmern nicht erreicht. Das Finalfeld wurde mit den acht nächstplatzierten Sportlern (hellgrün unterlegt) auf zwölf Werfer aufgefüllt. So reichten für die Finalteilnahme schließlich 78,22 m.

Gruppe A 

14. August 2014, 17:30 Uhr

Weitere in Qualifikationsgruppe A ausgeschiedene Speerwerfer:

Gruppe B 

14. August 2014, 18:45 Uhr

Weitere in Qualifikationsgruppe B ausgeschiedene Speerwerfer:

Finale 

17. August 2014, 16:11 Uhr

Weblinks 
 Zürich European Championships, european-athletics.com, abgerufen am 13. März 2023
 Ergebnisse Europameisterschaften Zürich (Schweiz), 12.08 - 17.08.2014, leichtathletik.de, abgerufen am 13. März 2023
 Men Javelin Throw Athletics European Championship 2014 Zurich (SUI), todor66.com, abgerufen am 13. März 2023
 European Championships - Statistics Handbook Athletics, 23rd European Athletics Championships Zürich SUI 12–17 AUG 2014 Letzigrund, Men Javelin Throw, S. 698, englisch (PDF, 30.741 KB), downloads.european-athletics.com, abgerufen am 13. März 2023
 XXI European Championship, Zürich 2014, trackfield.brinkster.net (englisch), abgerufen am 13. März 2023

Videolinks 
 Javelin Man European Athletics Championships Zürich 2014, youtube.com, abgerufen am 13. März 2023
 Antti Ruuskanen 88.01 PB European Athletics Championships Zürich 2014, youtube.com, abgerufen am 13. März 2023

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Speerwurf Manner